IV. Iván orosz cár ragadványneve régiesen Rettenetes Ivánként is
 Rettegett Iván, Szergej Mihajlovics Eisenstein filmje
 Rettegett Iván (opera) Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov A pszkovi lány operájának külföldön használt címe.